Charles Merivale (1808-1893) – storico e religioso inglese
 Herman Merivale (1806-1874) – storico inglese
 Herman Charles Merivale (1839-1906) – drammaturgo e poeta inglese
 John Merivale (1917-1990) – attore cinematografico, teatrale e televisivo britannico
 John Herman Merivale (1779-1844) – giudice, magistrato e letterato inglese
 Philip Merivale (1886-1946) – attore e sceneggiatore inglese

Luoghi
 Merivale – sobborgo di Christchurch